«Немотивированное убийство: История Эдмунда Перри» () — американский телефильм 1992 года с Кёртисом Макклэрином в главной роли. Основан на .

Сюжет 
У чернокожего юноши Эдмунда Перри (Кёртис Макклэрин), казалось бы, всё складывается удачно. Он заканчивает дорогую частную школу и получает стипендию на обучение в Стэнфордском университете. И тут его убивает полицейский, который утверждает, что сделал это в порядке самообороны. Фильм рассказывает о четырёх годах обучения Эдмунда в школе, которые в конечном счете и привели его к такому концу.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Фильмы США 1992 года
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1992 года
Телефильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы, основанные на реальных событиях